Mueang Nakhon Phanom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Phanom, Thailanda, cu o populație de 141.997 de locuitori și o suprafață de 853,20 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 169 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Nakhon Phanom